I Know (с англ. Я знаю) — третий студийный альбом норвежской певицы Туне Дамли, выпущенный в Норвегии 30 марта 2009 года лейблом Eccentric Music, а 7 сентября 2010 состоялся европейский релиз альбома под более коротким псевдонимом (до этого Туне Дамли Ааберге). Продюсером выступил David Eriksen. Альбом поднялся в норвежском чарте альбомов до 3-й позиции.

Список композиций

Позиции в чартах

История релизов

Примечания

Ссылки
Tone Damli на Discogs 

Альбомы Туне Дамли